brandpunt (optica), het punt waar lichtstralen samenkomen of hun oorsprong lijken te hebben
 aandacht
 Het venster of onderdeel daarvan ('widget') dat op een bepaald moment invoer van het toetsenbord ontvangt. Dit venster/widget heeft dan 'de focus'.
 Focus (2001), een film uit 2001 gebaseerd op een roman van Arthur Miller
 Focus (2015), een Amerikaanse romantische actiefilm
 Focus (Ariana Grande), een single van Ariana Grande uit 2015
 Focus (band), een Nederlandse band uit de jaren zeventig
 Focus (Jan Akkerman & Thijs van Leer), album van leden uit bovenstaande band
 Focus (Cynic), het debuutalbum van de Amerikaanse muziekgroep Cynic
 Focus (nieuwsblad), een Duits nieuwsblad
 Focus (fietsenmerk), een Duits fietsenmerk
 focus (taalkunde), het zinsdeel dat over het thema wordt 'uitgezegd'
 Focus (tijdschrift), een Nederlands maandblad voor fotografie
 Focus (uitgeverij), Nederlandse uitgeverij van publicaties op het gebied van fotografie, o.a. het tijdschrift Focus
 Focus (televisieprogramma), de voormalige naam van een Nederlands (populair)wetenschappelijk televisieprogramma
 Focus 103, een voormalig radiostation uit de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Focus-WTV, een Belgische regionale televisiezender
 Ford Focus, een automodel